Hardeknut o Harderknud es un nombre escandinavo de la Era vikinga que significa recio, duro. Puede referirse a:

 Harthacnut I, rey vikingo danés del siglo IX.
 Canuto Hardeknut, rey vikingo danés del siglo X, primogénito de Canuto el Grande.